Schlötterer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Schlötterer (* 1971), deutscher Medienunternehmer und Filmproduzent
 Reinhold Schlötterer (1925–2021), deutscher Musikwissenschaftler
 Roswitha Schlötterer-Traimer (1926–2013), deutsche Musikwissenschaftlerin
 Wilhelm Schlötterer (* 1939), deutscher Verwaltungsjurist und Buchautor